El Torneig de San José 2022, oficialment conegut com a Mubadala Silicon Valley Classic 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 500 de la WTA. La 49a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 d'agost de 2022 al campus de la San Jose State University de San José, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022